il nome più comunemente conosciuto del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, squadra brasiliana di calcio
associazioni medievali di arte e mestiere diffuse in Sardegna